Kabinett Janša steht für folgende Regierungen Sloweniens:
 Kabinett Janša I (2004 bis 2008)
 Kabinett Janša II (2012 bis 2013)
 Kabinett Janša III (seit 2020)